

Astronomia 
 7241 Kuroda – asteroide della fascia principale

Persone 
 Aki Kuroda (...) – musicista giapponese
 Chika Kuroda – chimica giapponese
 Emily Kuroda (1952) – attrice statunitense
 Kuroda Kiyotaka (1840-1900) – politico giapponese
 Kuroda Nagamasa (1568-1623) – daimyō giapponese durante la fine del periodo Sengoku e l'inizio di quello Edo
 Kuroda Yoshitaka (1546-1604) – daimyō giapponese del periodo Sengoku appartenente al clan Kuroda
 Kyoko Kuroda (1969) – calciatore giapponese
 Mayumi Kuroda (1966) – cestista giapponese
 Nagamichi Kuroda (1889-1978) – zoologo, ornitologo e biologo giapponese
 Reiko Kuroda – chimica giapponese
 Sayako Kuroda (1969) – ex appartenente alla stirpe imperiale del Giappone
 Takaya Kuroda (1965) – doppiatore giapponese
 Yōsuke Kuroda (1968) – scrittore giapponese